YVE steht für:
 Vernon Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Vernon (British Columbia), British Columbia, Kanada

Yve steht für:
 Yve, weiblicher und männlicher Vorname

Abkürzung